Carlota de Albret — dama de Châlus, esposa de César Bórgia
 Carlota Amália da Dinamarca — princesa, filha do rei Frederico IV e de Luísa de Mecklemburgo-Güstrow
 Carlota de Bourbon — princesa de Orange como esposa de Guilherme I
 Carlota de Cambridge — filha de Guilherme, Duque de Cambridge e de Kate Middleton
 Carlota Frederica da Prússia  — princesa da Prússia e de Saxe-Meiningen
 Carlota de Gales — princesa do Reino Unido, foi duquesa consorte da Saxônia
 Carlota Joaquina de Bourbon  — rainha consorte de D. João VI de Portugal
 Carlota de Luxemburgo  — grã-duquesa de Luxemburgo, filha de Guilherme IV
 Carlota de Mecklemburgo-Strelitz — rainha consorte de Jorge III do Reino Unido
 Carlota do México — princesa da Bélgica e imperatriz consorte da Bélgica, como esposa de Maximiliano I
 Carlota, Princesa Real — rainha consorte de Württemberg, como esposa de Frederico I
 Carlota de Saboia — rainha consorte de França, esposa de Luís XI
 Carlota de Saxe-Altemburgo — princesa da Prússia, esposa de Segismundo da Prússia

Localidades
Carlota (Campo Grande) — bairro do Brasil
La Carlota (Argentina) — cidade da província de Córdoba
La Carlota — município da Andaluzia, Espanha

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história